Стан Смит може да се отнася за:

 Стан Смит – американски тенисист
 Стенли Смит – автомобилен пилот от НАСКАР
 Стан Смит – анимационен герой